

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Stawiany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Stawiany – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki
 Stawiany – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Świdwin

Inne 
 Stawiany - potok na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej